Packers steht für:
 Anderson Packers, ehemalige US-amerikanische Basketballmannschaft
 Green Bay Packers, US-amerikanische Footballmannschaft
 Washington Packers, ehemalige US-amerikanische Basketballmannschaft, siehe Washington Wizards

Siehe auch:
 Packer
 Pacers